Bredl ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Bredl (* 1982), deutscher Skilangläufer
 Michael Bredl (1915–1999), deutscher Volksmusiker
 Natascha Bredl (* 1991), österreichische Tennisspielerin
 Otto Bredl (1928–1985), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Peter Bredl (* 1951), österreichischer Ruderer
 Rob Bredl (* 1950), australischer Tierfilmer
 Wenzel Bredl (1924–2003), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Bredel
 Predl